

Cinema
Daag – film indiano del 1952
Daag – film indiano del 1973
Daag – film indiano del 1999